Resetarits ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Resetarits (*  1986), österreichischer Sänger und Schauspieler
 Karin Resetarits (* 1961), österreichische ORF-Redakteurin und -Moderatorin, MdEP, siehe Karin Kraml
 Kathrin Resetarits (*  1973), österreichische Autorin, Regisseurin und Schauspielerin
 Lukas Resetarits (* 1947), österreichischer Kabarettist, Sänger und Schauspieler
 Peter Resetarits (* 1960), österreichischer ORF-Redakteur und Moderator
 Thomas Resetarits (1939–2022) österreichischer Bildhauer
 Willi Resetarits (1948–2022), österreichischer Musiker und Sänger (Ostbahn Kurti bzw. Dr. Kurt Ostbahn)

Siehe auch:
 Resetar
 Rešetar
 Rešetár